Dit is de pagina van Ajax in het seizoen 1956/57. Ajax speelde toen in de Eredivisie, dit was het eerste seizoen dat de Nederlandse competitie onder deze naam gespeeld werd. Ajax won dit eerste seizoen met vier punten voorsprong op Fortuna '54.

Selectie

Wedstrijdstatistieken

Eredivisie

Uitslagen

In de 2e en 3e kolom staan de uitslagen.

KNVB beker

Zie ook
 Ajax
 Eredivisie seizoen 1956/57
 KNVB beker seizoen 1956/57

Voetnoten

 1956/57
Ajax